Glod ist der Name

 eines Feuerriesen in der Germanischen Mythologie
 eines Zwergs in Terry Pratchetts Scheibenwelt-Romanen
 einer Fehlermeldung bei der Play Station 3 (Green Light of Death)
 mehrerer Ortschaften in Rumänien
 Glod (Alba), Dorf in der Gemeinde Almașu Mare im Kreis Alba
 Glod (Dâmbovița), Dorf in der Gemeinde Moreni im Kreis Dâmbovița
 Glod (Maramureș), Dorf in der Gemeinde Strâmtura im Kreis Maramureș
 Glod (Prahova), Dorf in der Gemeinde Lapoș im Kreis Prahova
 Glod (Sălaj), Dorf in der Gemeinde Gâlgău im Kreis Sălaj
 von Personen
 Eric Glod (* 1993), luxemburgischer Tischtennisspieler
 Erwin Glod, (1936–2003) deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Clot
 Klot
 Klodt